Le Parti Social Nationaliste - Yémen ( arabe : الحزب القومي الاجتماعي - اليمن , al-Ḥizb al-Qawamī al-Ijtimā'ī - al-Yaman ), est un parti politique nationaliste yéménite. Le parti a obtenu son accréditation le 3 février 1997, son chef depuis lors est Abdul Aziz al-Bakir. Le parti s'oppose farouchement à l'intervention menée par l'Arabie saoudite au Yémen et souligne l'intégrité territoriale ainsi que l'histoire du Yémen qui remonte à des milliers d'années et qui, selon lui, renforce l'identité nationale yéménite distincte.

Le PSNY condamne fréquemment une "alliance américano-sioniste", dont il considère l'Arabie saoudite comme faisant partie, l'accuse d'essayer de détruire le Yémen et soutient le gouvernement syrien.

Il a condamné l'interprétation faite contre le gouvernement houthi en tant que mandataire iranien, assimilant à la place le côté houthi de la guerre à l'État yéménite et accusant Abdrabbo Mansour Hadi de séparatisme. Le 21 septembre 2021, le chef du PSNY al-Bakir a félicité le «chef révolutionnaire» Abdul-Malik al-Houthi à l'occasion du 7e anniversaire de la prise de pouvoir des Houthis au Yémen, le qualifiant de résistance héroïque contre l'agression extérieure.

Références 

Catégorie :Parti politique nationaliste
Catégorie :Nationalisme révolutionnaire
Catégorie : Parti politique au Yémen

Yémen |Nationalisme